Tičan može biti:

 Tičan (naselje), zaseok kod Višnjana, Istarska županija
 Tičan (zvjezdarnica), nova zvjezdarnica kod Višnjana.
 Tičan (spomen područje), spomen na veliko stradanje u 2. svjetskom ratu. 

Paralelno s lokalnim nazivom Tičan, sreće se verzija naziva Tićan